Riegel (Riegel am Kaiserstuhl), um município da Alemanha
 New Riegel, uma vila localizada no estado norte-americano de Ohio

Pessoas
 Carl Riegel
 Christina Riegel
 Eden Riegel
 Erwin Riegel
 Henri-Joseph Rigel (1741-1799)
 Sam Riegel ou Samuel Brent Oscar Riegel (* 1976)

Desambiguações de sobrenomes